

Localidades

Long Creek (Illinois)
Long Creek (Oregon)

Desambiguações de topônimos